Юрашка — река на границе Удмуртии и Татарстана, левый приток реки Адамка. Начинается в Елабужском районе Татарстана, в верхнем течении русло прямое с пологими берегами; в нижнем извилистое (часто меняет направление), берега преимущественно обрывистые. Заканчивается в Граховском районе Удмуртии. Длина реки составляет 22,9 км.

Притоки: Юраш (11 км от устья), Ультеранка.

Вдоль реки расположены деревни Куюк, Ядыгар, Альметьево, Старый Юраш, Сосновый Юраш, Горные Юраши, Нижние Юраши, Вотский Юраш, Мещеряково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Вятские Поляны и до устья, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Адамки
Реки Елабужского района
Реки Граховского района